David C. Jewitt, född 1958 i England, är en professor i astronomi vid UCLA och tidigare innehavare av en professorstjänst vid University of Hawaii. 

Jewitt examinerades 1979 vid University of London och doktorerade sedermera vid California Institute of Technology 1983. Hans forskning inkluderar transneptunska objekt, hur solsystemet bildades samt kometer. Tillsammans med Jane Luu upptäckte han det första Kuiperbältsobjektet 1992.

Asteroiden 6434 Jewitt är uppkallad efter honom.

Publikationer 
Ett urval av hans sentida publikationer inkluderar:

 The Nucleus of Comet 48P/Johnson, The Astronomical Journal, Volym 127, Nr. 3, s. 1784–1790
 143P/Kowal-Mrkos and the Shapes of Cometary Nuclei, The Astronomical Journal, Volym 125, Nr. 6, s. 3366–3377
 Physical Properties of Trans-Neptunian Object (20000) Varuna, The Astronomical Journal, Volym 123, Nr. 4, s. 2110–2120
 Population and Size Distribution of Small Jovian Trojan Asteroids, The Astronomical Journal, Volume 120, Issue 2, pp. 1140–1147
 Particulate Mass Loss from Comet Hale-Bopp, The Astronomical Journal, Volym 117, Nr. 2, s. 1056–1062
 Cometary Rotation: an Overview, Earth, Moon, and Planets, v. 79, Nr. 1/3, s. 35–53
 Large Kuiper Belt Objects: The Mauna Kea 8K CCD Survey, The Astronomical Journal, Volym 115, Nr. 5, s. 2125–2135

Asteroider upptäckta av David C. Jewitt

Se även 
Astronomiska upptäckter av DC Jewitt

Referenser

Externa länkar 
 Curriculum vitae
 Videointervju
 Personlig webbplats

Födda 1958
Män
Brittiska astronomer under 1900-talet
Levande personer
Brittiska astronomer under 2000-talet